Grease, signifiant « brillantine » en français, peut faire référence à :
Grease, une comédie musicale américaine de Jim Jacobs et Warren Casey créée en 1971 ;
Grease, un film musical  américain de Randal Kleiser, sorti en 1978, adapté de la comédie musicale précédente ;
Grease, la bande originale du film  ;
Grease, la chanson-titre du film, écrite par Barry Gibb des Bee Gees.
Grease 2, suite du premier film, réalisée par Patricia Birch et sortie en 1982 ;
Grease 2, la bande originale du film.
 Grease: Live !, téléfilm live américain réalisé par Thomas Kail et Alex Rudzinski, diffusé en 2016, adapté de la comédie musicale et du film.
 Grease: Rise of the Pink Ladies, série télévisée américaine prévue pour 2023, inspirée de la comédie musicale et servant de préquelle aux films.
 GREASE (pour ) est un mécanisme de renforcement du protocole TLS.

Homonymie de titre